IAB — аббревиатура, которая может означать:
 Бюро интерактивной рекламы (:en:Interactive Advertising Bureau) — Общественная организация, объединяющая гигантов глобальной медийной индустрии.
 Индивидуальный блок адресов (, ) — блок идентификаторов организаций (см. Уникальный идентификатор организации).
 McConnell Air Force Base (IATA: IAB, ICAO: KIAB, FAA LID: IAB) — база ВВС США.
 Совет по архитектуре Интернета (, ) — группа технических советников ISOC.
 Международная ассоциация бриологов (, ).